Marie z Évreux ( Marie d'Évreux, 1303 – 31. října 1335) byla brabantská a limburská vévodkyně z dynastie Évreux.

Život 
Narodila se jako prvorozený potomek francouzského prince Ludvíka z Évreux a jeho manželky Markéty, dcery Filipa z Artois. 19. července 1311 byla provdána za svého vrstevníka Jana, jediného syna brabantského vévody Jana II. O rok později Jan po otcově smrti zdědil vévodství. Marie porodila manželovi minimálně šest dětí. Zemřela 31. října 1335 a byla pohřbena v Bruselu v kostele františkánů. Kostel byl zrušen roku 1796 a v letech následujících došlo k demolici.

Vývod z předků

Reference 

Dynastie Évreux
Brabantské vévodkyně
Limburské vévodkyně
Pohřbení ve františkánském kostele v Bruselu
Narození v roce 1303
Úmrtí 31. října
Úmrtí v roce 1335
Ženy